R17 ou R-17 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 , un porte-avions de la Classe Majestic de la Royal Australian Navy ;
 , un destroyer de la Classe V de la Royal Navy ;
 , un modèle de missile russe, apparenté au scud ;
 Unique Modèle R17, un pistolet français.

Sciences 
Chimie 
 La phrase de risque: Spontanément inflammable à l'air, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Ictère, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Renault 17, un modèle du constructeur français Renault.

Moto
 BMW R 17, un modèle du constructeur allemand BMW.

Train
  Ligne R17 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres